Milo může být:

 Milo (nápoj) – čokoládový nápoj
 Milo (řeka) – guinejská řeka
 Dušan Milo (1973) – slovenský hokejista
 Jaromíra Mílová (1961) – česká herečka
 Lukáš Milo (1983) – český atlet
 Roni Milo (1949) – izraelský politik
 Sandra Milo (1933) – italská herečka
 MILO - zaniklá továrna v Olomouci

mužské křestní jméno
 Milo Đukanović (1962) – černohorský politik
 Milo Urban (1904–1982) – slovenský spisovatel a novinář
 Milo Ventimiglia (1977) – americký herec

Externí odkazy